Albertshof steht für:
 Albertshof (Dörzbach), Wüstung im zentralen Ortsteil der Gemeinde Dörzbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Albertshof (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Albertshof (Jatznick), Wohnplatz der Gemeinde Jatznick, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Albertshof (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg 
 Albertshof (Rüdnitz), Wohnplatz der Gemeinde Rüdnitz, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Albertshof (Weichs), Ortsteil der Gemeinde Weichs, Landkreis Dachau, Bayern
 Albertshof (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern
 Albertshof, von 1939 bis 1943 Name der Gemeinde Rozdrażew, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Albertshöfe, Wohnplatz im Ortsteil Hollenbach der Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Albertshofen